Tooth Fairy (el hada de los dientes), es una criatura mítica de la cultura anglosajona que les da dinero a los niños por sus dientes caídos. También puede hacer referencia a:

Películas
 Tooth Fairy (2001), un cortometraje estadounidense que inspiró la película Darkness Falls de 2003.
 Tooth Fairy (película de 2004), cortometraje estadounidense de 2004.
 Tooth Fairy (película de 2010), película estadounidense de comedia de 2010.
 Tooth Fairy 2, secuela de la película de 2010.
 The Tooth Fairy, película de terror de 2006 protagonizada por Lochlyn Munro.

Personajes de ficción
The Tooth Fairy, alias de Francis Dolarhyde, asesino serial de ficción en la novela de Thomas Harris El dragón rojo.
 Tooth Fairy, personaje de Rise of the Guardians
 Tooth Fairy, personaje de The Fairly OddParents